Oficiální název Sociální demokraté používají tyto politické strany:

 Sociální demokraté (Švédsko), strana ve Švédsku
 Sociální demokraté (Dánsko), strana v Dánsku
 Socialni demokrati, strana ve Slovinsku